Final Fantasy VI – videogioco del 1994
 Fast & Furious 6 – film del 2013
 Firefox v.6.0 – web browser